Velika nagrada Malezije 2016 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 2. oktobra 2016 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Daniel Ricciardo, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, oba Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Nico Rosberg, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:34,444
|1:33,046
|1:32,850
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:34,460
|1:33,609
|1:33,264
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|33
|
|
|1:35,443
|1:33,775
|1:33,420
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:35,079
|1:33,888
|1:33,467
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:34,557
|1:33,972
|1:33,584
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:34,556
|1:33,903
|1:33,632
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|11
|
|
|1:35,068
|1:34,538
|1:34,319
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|27
|
|
|1:34,827
|1:34,441
|1:34,489
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:35,267
|1:34,431
|1:34,518
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:35,267
|1:34,422
|1:34,671
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:35,166
|1:34,577
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:35,400
|1:35,001
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:35,658
|1:35,097
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|20
|
|Renault
|1:35,593
|1:35,277
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:35,695
|1:35,369
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:35,605
|1:35,374
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:35,816
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:35,949
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|30
|
|Renault
|1:35,999
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:36,451
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:36,587
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:37,155
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|56
|1:37:12,776
|4
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|56
| +2,443
|3
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|56
| +25,516
|2
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|56
| +28,785
|6
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|56
| +1:01,582
|11
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|56
| +1:03,794
|7
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|56
| +1:05,205
|22
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|56
| +1:14,062
|8
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|56
| +1:21,816
|9
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|56
| +1:35,466
|19
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|56
| +1:38,878
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +1 krog
|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|55
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|55
| +1 krog
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|55
| +1 krog
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|46
|Zavore
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|40
|Motor
|1
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|39
|Kolo
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Renault
|17
|Motor
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|7
|Zavore
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|0
| Trčenje
|5
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2016
2016